Малмыж — топоним в России.

Населённые пункты 
 Малмыж — город в Кировской области, административный центр Малмыжского района.
 Малмыж — посёлок станции в Амурском районе Хабаровского края.
 Малмыж — село в Нанайском районе Хабаровского края.

Железнодорожная станция 
 Малмыж — станция Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Малмыжское месторождение